Walkerville (Michigan)
Walkerville (Montana)

Desambiguações de topônimos